een ander woord voor boomgaard
 Bongerd (plein), een plein in Heerlen
 De Bongerd (Amsterdam), een buurt in Amsterdam-Noord
 De Bongerd (Barendrecht), sportpark in Barendrecht
 De Bongerd (Wageningen), sportpark met universitair sportcentrum en zwembad in Wageningen
 De Bongerd (Kloetinge), tennisvereniging in de provincie Zeeland